Стіл (округ, Міннесота)
Стіл (округ, Північна Дакота)